Робер-Флёри — фамилия.  Известные носители:
 Робер-Флёри, Жозеф Николя (1797—1890) — французский художник.
 Робер-Флёри, Тони (1837—1911) — французский художник.